Павел Тимофеевич Комаров (, с. Солнечная Гора, Московская губерния — 2 мая 1983, Москва) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Саратовского (1942—1948) и Вологодского (1938—1942) областных комитетов ВКП(б).

Биография 
Член РКП(б) с 1920 г. Образование неполное среднее. Участник Гражданской войны.
 1928—1929 гг. — секретарь ячейки ВКП(б) завода имени М. В. Фрунзе, заместитель заведующего Организационно-инструкторским отделом исполнительного комитета Бауманского районного Совета г. Москвы,
 1929—1930 гг. — председатель исполнительного комитета Калужского окружного Совета,
 1930—1931 гг. — председатель Бауманского районного Совета г. Москвы,
 январь-май 1931 г. — председатель Сталинского районного Совета г. Москвы,
 1931—1934 гг. — управляющий конторой «Мосремонт», уполномоченный Московского городского комитета ВКП(б) и Московского городского Совета по восстановлению и реконструкции жилищного фонда, управляющий Московским водопроводом, уполномоченный Московского городского Совета по подготовке к пуску и эксплуатации метрополитена,
 1934—1936 гг. — председатель Пролетарского районного Совета г. Москвы,
 1936—1937 гг. — первый секретарь Красногвардейского районного комитета ВКП(б) г. Москвы,
 1937 г. — первый заместитель председателя исполнительного комитета Московского городского Совета,
 1937—1938 гг. — первый секретарь Организационного бюро ЦК ВКП(б) по Вологодского области,
 1938—1942 гг. — первый секретарь Вологодского областного комитета ВКП(б),
 1942—1948 гг. — первый секретарь Саратовского областного комитета ВКП(б),
 1951—1952 гг. — заместитель министра заготовок СССР,
 1952—1959 гг. — заместитель председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.
 1954—1956 гг. — и. о. председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.
Кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1939—1961). Депутат Верховного Совета СССР 1, 2, 4 и 5 созывов.

С 1959 г. на пенсии.

Награды и звания 
 орден Трудового Красного Знамени.

Источники 
 Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б) 1917—1991: Историко-биографический справочник / Составитель Ю. В. Горячев. — М.: Парад, 2005.
 https://web.archive.org/web/20080918022303/http://www.sarrest.ru/cultura/pers/13/pnl11.html
 Орден Ленина  
 Орден Окт. Рев. 

Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Первые секретари Саратовского обкома КПСС
Первые секретари Вологодского обкома КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XX съезда КПСС
Председатели районных (в городах) исполкомов СССР
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС